Grytan kan syfta på:

 Grytan – en småort i Östersunds kommun i Jämtlands län
 Grytans skjutfält – ett tidigare militärt övningsfält som ligger vid byn strax utanför Östersund
 Grytan, Medelpad – en sjö i Timrå kommun
 Grytan, Västerbotten – en sjö i Skellefteå kommun

Se även
Gryta